Plural de carro, vehicle destinat a dur càrregues o persones
 Carròs, municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims